Мошох — один из русских переводов имени .

 Мешех (Мосох) — согласно Книге Бытия шестой сын Иафета, внук Ноя.
 Меша (Меса) — моавитский царь, упоминаемый в Библии (IV Цар., 3, 4), от которого до нас дошла большая надпись — один из древнейших (IX в. до н. э.) и важнейших памятников семитической эпиграфики

См. также 
 Мэш